Суквомиш, Suquamish:

 Суквомиш (народ) — индейское племя
 Суквомиш (штат Вашингтон) — административная единица в США